Бы́ховский уе́зд — административная единица Могилёвской губернии Российской империи, существовавшая в 1777 — 1923 годах. Уездный город — Быхов.

География 
Уезд занимал западную часть Могилёвской губернии. Площадь — 4105,8 кв. вёрст.

История 
Уезд образован 22 марта 1777 в составе Могилёвского наместничества под наименованием Старобыховский. В 1796 году Могилёвское наместничество и Старобыховский уезд были упразднены и включены в состав Белорусской губернии. В 1802 году Старобыховский уезд был восстановлен уже в составе Могилёвской губернии. В 1852 году  уезд переименован в Быховский. 

С 1919 года Быховский уезд стал частью вновь созданной Гомельской губернии России. 

В 1923 году Быховский уезд был упразднён и включён в состав вновь образованного Калининского уезда.

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 124 820 человек, в том числе в Быхове — 6381 жит.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 белорусы — 110 052 чел. (88,2 %),
 евреи — 11 335 чел. (9,1 %),

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 10 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Могилёвской губернии